Adriano Gozzini (1917-1994) – fisico italiano
 Davide Gozzini (1981) – pilota motociclistico italiano
 Giuseppe Gozzini (1806-1886) – pittore e illustratore italiano
 Mario Gozzini (1920-1999) – scrittore, politico e giornalista italiano